Leagues Cup 2021 var den andra säsongen av Leagues Cup. Turneringen var från början tänkt att spelas med 16 lag, men reducerades till 8 lag.

Regerande mästare var Cruz Azul som vann 2019. Leagues Cup 2020 blev inställd i maj 2020 på grund av coronaviruspandemin.

Lag

De två högst placerade lagen i varje conference i Major League Soccer under säsongen 2020, förutom de som kvalificerat sig för Concacaf Champions League 2021, kvalificerade sig för spel i Leagues Cup.

De fyra högst placerade lagen i Liga MX under säsongen 2020/2021, förutom de lag som spelade semifinal i Concacaf Champions League 2021 eller i Campeones Cup 2021, kvalificerade sig för spel i Leagues Cup.

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

2021
2021 i Mexiko
2021 i USA
Fotbollssäsongen 2021